Ricciardi ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Ricciardi-von Platen (1910–2008), deutsch-italienische Ärztin und Psychoanalytikerin

 Lorenzo Ricciardi (* 1930), italienischer Abenteurer und Dokumentarfilmer
 Mirella Ricciardi (* 1931), italienische Fotografin
 Paolo Ricciardi (* 1968), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Rom
 Walter Ricciardi (* 1959), italienischer Arzt und ehemaliger Schauspieler

Siehe auch:
 Riccardi
 Ricardi